Нейва  — власна назва.

Топоніми

Нейва — місто.

Абаде-де-Нейва — парафія.

Нейва — річка на Середньому Уралі, ліва притока річки Ніці.
 Нейва — селище при однойменної залізничної станції.
 Нейва — станція Свердловської залізниці.